Sinfónico es el segundo álbum en vivo y el décimo en general de la banda argentina Rescate. Este álbum cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florencio Varela y fue grabado desde el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, Argentina.

El álbum se caracteriza por el clásico estilo musical de la banda, entre pop, pop rock y balada romántica con el arreglo de música sinfónica. Es una recopilación de algunas de las canciones más populares de Rescate, de las que se destacan: «Ellos van», «Indudablemente», «Quitamancha», «Soy José» y «Deja que te toque».

Lista de canciones

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de Rescate

Álbumes de Rescate
Álbumes de 2018
Álbumes en vivo de 2018
Álbumes de rock cristiano
Álbumes de rock de Argentina
Álbumes de rock en español